Marjolein Hillegonda Monica (Marjolein) Faber-van de Klashorst (Amersfoort, 16 juni 1960) is een Nederlands politica voor de Partij voor de Vrijheid.

Biografie 
Sinds 10 maart 2011 is Faber fractievoorzitter van de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland en sinds 7 juni van dat jaar tevens lid van de Eerste Kamer.

Faber werd op 10 juni 2014 gekozen als voorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Zij was de opvolger van Marcel de Graaff, die op deze datum was afgetreden als fractievoorzitter in verband met zijn verkiezing als lid van het Europees Parlement. Faber was lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2015.

Controverses 
Faber raakte in februari 2015 in opspraak door een onderzoek van NRC Handelsblad, waaruit bleek dat zij het onderhoud van de PVV-partijwebsite had uitbesteed aan het IT-bedrijf waarvan haar zoon mede-eigenaar is. Daar was een bedrag van ruim 8000 euro aan fractiegeld (bedoeld om de fractie mee te ondersteunen) mee gemoeid. Tijdens het NPO Radio 1-lijsttrekkersdebat op 1 maart liet Faber weten dat zij ondanks druk van andere partijen niet overwoog om af te treden, maar de rekening zelf te zullen voldoen.

In september 2019 kwam Faber in opspraak nadat ze een steekpartij toeschreef aan iemand met 'een Noord-Afrikaans uiterlijk', terwijl de dader een blanke was. In de media werd ze beschuldigd van haatzaaien en het verspreiden van nepnieuws.

PVV-politicus (Nederland)
Eerste Kamerlid